Arxiu Històric de Girona, arxiu de documentació històrica de l'àmbit territorial de Girona
 ahg també és el codi ISO 639-3 del qimant, llengua cuixítica parlada a la regió Amhara d'Etiòpia